El término fráncico (o tudesco) puede referirse a:
 El antiguo fráncico o antiguo tudesco; lengua de los francos o de las regiones pobladas por los francos.
 La lengua fráncica o lengua tudesca; en la actualidad, por extensión, denominación de ciertas lenguas o dialectos germánicos hablados en Alemania, Francia, Luxemburgo y Bélgica.
 El fráncico, forma arcaica para referirse al idioma alemán.